A Equipe de Taipé Chinês de Copa Davis representa Uzbequistão na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Uzbekistan Tennis Federation.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Uzbeque)

Uzbequistao